Donja Toponica est un toponyme qui peut désigner :
Donja Toponica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Crveni krst (Niš), district de Nišava ;
Donja Toponica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.